Il gruppo dell'aftitalite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'aftitalite 
 Aftitalite
 Kalistrontite
 Palmierite

Note 

Aftitalite